Зелёнолуговской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зелёный Луг.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 552 человека, в том числе 279 мужчин и 273 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 535 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Зелёный Луг.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края